Die Håndboldligaen 2008/09 (offiziell:  CBB Mobil Ligaen) war die 73. Spielzeit der höchsten Liga im dänischen Herrenhandball. Als Titelverteidiger startete der FCK Håndbold, der auch in der Spielzeit 2008/09 die Vorrunde gewann und am Ende die Vizemeisterschaft errang. Meister wurde KIF Kolding, einziger Absteiger der Saison wurde Ajax København.

Reguläre Saison 

In der Hauptrunde der Saison ging es um die Qualifikation für die Meisterschaftsrunde, für die sich die ersten acht Mannschaften qualifizierten. Die Mannschaften auf Platz neun bis dreizehn mussten an der Abstiegsrunde teilnehmen, während der letztplatzierte, Ajax København, absteigen musste. Die Saison wurde am 6. September 2008 eröffnet.

Meisterschaftsrunde 

Die Mannschaften auf den ersten acht Plätzen wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Mannschaften auf Platz eins bis vier bekommen hierbei Zusatzpunkte zugesprochen, die sie in die Runde mitnehmen dürfen. Die Sieger beider Gruppen trafen in drei Spielen aufeinander, um den dänischen Meister zu ermitteln. Die beiden Zweitplatzierten spielten gegeneinander um den dritten Platz, der am Ende von Holstebro errungen wurde.

Gruppe A

Gruppe B

Endspiele 

Damit wurde KIF Kolding trotz der Tatsache, dass der FCK Håndbold das letzte Spiel in eigener Halle austragen durfte, dänischer Handballmeister und nahm gemeinsam mit dem FCK Håndbold an der EHF Champions League 2009/10 teil.

Abstiegsrelegation 

In den Relegationsspielen konnten sich die fünf Teilnehmer aus der ersten Liga allesamt die fünf freien Plätze für die Håndboldligaen 2009/10 sichern. Während sich Århus GF, Nordsjælland Håndbold, Fredericia HK und Mors Thy Håndbold bereits in der Gruppenphase durchsetzen konnten, konnte TMS Ringsted erst über Relegationsspiele gegen den HC Midtjylland den Klassenerhalt sichern.

Verweise, Quellen und Anmerkungen 

Handballsaison 2008/09
Handballwettbewerb in Dänemark